Sächsischer Artilleriekommandeur steht für:

 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 23, siehe 23. Division (1. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 24, siehe 24. Division (2. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 32, siehe 32. Division (3. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 40, siehe 40. Division (4. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 58, siehe 58. Infanterie-Division (5. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 96, siehe 96. Infanterie-Division (6. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 118, siehe 23. Reserve-Division (1. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 120, siehe 24. Reserve-Division (2. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 123, siehe 123. Infanterie-Division (7. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 137, siehe 19. Ersatz-Division (Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 140, siehe 46. Landwehr-Division (2. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 152, siehe 45. Landwehr-Division (1. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 155, siehe 53. Reserve-Division (3. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 192, siehe 192. Infanterie-Division (8. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 212, siehe 212. Infanterie-Division (9. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 219, siehe 219. Infanterie-Division (10. Königlich Sächsische)
 Sächsischer Artilleriekommandeur Nr. 241, siehe 241. Infanterie-Division (11. Königlich Sächsische)